Dulger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dulger (* 1962), deutscher Unternehmer
 Rainer Dulger (* 1964), deutscher Unternehmer und Verbandsvorsitzender 
 Viktor Dulger (1935–2016), deutscher Ingenieur, Erfinder, Unternehmer und Mäzen der Kunst und Wissenschaft

Siehe auch:
 Dülger